Slaney steht für:

 einen irischen Fluss, siehe Slaney

Slaney ist der Familienname folgender Personen:

 John Slaney (* 1972), kanadischer Eishockeyspieler
 Thomas Slaney (1852–1935), englischer Fußballtrainer
 William Kenyon-Slaney (1847–1908), englischer Fußballspieler